The Dead Line – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Capital Film Co.
The Dead Line – film del 1920 diretto da Dell Henderson
The Dead Line – film del 1926 diretto da Jack Nelson

Pagine correlate 
Deadline